gromada Grocholice (powiat bełchatowski) (piotrkowski/bełchatowski)
 gromada Grocholice (powiat opatowski)